Erragonalia är ett släkte av insekter. Erragonalia ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Erragonalia